Міксина (Myxine) — рід родини міксинових (Myxinidae).

Види 
 Myxine affinis Günther, 1870
 Myxine australis Jenyns, 1842
 Myxine capensis Regan, 1913
 Myxine circifrons Garman, 1899
 Myxine debueni Wisner & C. B. McMillan, 1995
 Myxine dorsum Wisner & C. B. McMillan, 1995
 Myxine fernholmi Wisner & C. B. McMillan, 1995
 Myxine formosana H. K. Mok & C. H. Kuo, 2001
 Myxine garmani D. S. Jordan & Snyder, 1901
 Myxine glutinosa Linnaeus, 1758
 Myxine hubbsi Wisner & C. B. McMillan, 1995
 Myxine hubbsoides Wisner & C. B. McMillan, 1995
 Myxine ios Fernholm, 1981
 Myxine jespersenae Møller, Feld, I. H. Poulsen, Thomsen & Thormar, 2005
 Myxine knappi Wisner & C. B. McMillan, 1995)
 Myxine kuoi H. K. Mok, 2002
 Myxine limosa Girard, 1859
 Myxine mccoskeri Wisner & C. B. McMillan, 1995
 Myxine mcmillanae Hensley, 1991
 Myxine paucidens Regan, 1913
 Myxine pequenoi Wisner & C. B. McMillan, 1995
 Myxine robinsorum Wisner & C. B. McMillan, 1995
 Myxine sotoi Mincarone, 2001

Посилання 
 Genus Myxine

Міксини

Роди риб